Gérard Blitz – campione di nuoto e pallanuoto degli anni 1920
Gérard Blitz – fondatore del Club Méditerranée